Lull — мини-альбом американской рок-группы The Smashing Pumpkins.

Список композиций

Участники записи 
 Джимми Чемберлин — ударные
 Билли Корган — вокал, гитара
 Джеймс Иха — гитара, вокал
 Д’арси Рецки — бас-гитара, вокал

Примечания 

Мини-альбомы 1991 года
Мини-альбомы The Smashing Pumpkins
Альбомы Virgin Records
Мини-альбомы на английском языке
Альбомы, спродюсированные Бутчем Вигом